SMS Königsberg steht für:

 SMS Königsberg (1905), Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine, 1915 versenkt
 SMS Königsberg (1915), Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine, 1922 bis 1929 in der französischen Marine